Schlöpke oder Schloepke ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst-Otto Schlöpke (1922–2011), norddeutscher Heimatschriftsteller
 Theodor Schloepke (1812–1878), deutscher Maler und Illustrator